Amy steht für:
 Amy (Dämon), eine Figur aus der Ars Goetia
 Amy (Name), ein Vor- und Nachname
 Amy (Computerspiel), ein Videospiel, das im Januar 2012 veröffentlicht wurde
 (3375) Amy, ein Asteroid

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Amy (Arkansas), im Ouachita County
 Amy (Kansas), im Lane County
 Amy (Mississippi), im Jones County
 Amy (Missouri), im Howell County
 Amy (Texas) – nicht mehr existent

in Frankreich:
 Amy (Oise), Gemeinde im Département Oise, Frankreich

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Amy Branch, im Leslie County, Kentucky
 Amy Drain, im Oakland County, Michigan

Film und Fernsehen:
 Amy (1981), ein Film aus dem Jahre 1981
 Amy (1997), ein Film aus dem Jahre 1997
 Amy und die Wildgänse, US-amerikanischer Spielfilm
 Für alle Fälle Amy, US-amerikanische TV-Serie
 Amy (2015), Film von Asif Kapadia

Sonstiges:
 Amy Airport, Airport im Harrison County, Indiana
 Amy Bell Lake, See im Washington County, Wisconsin
 Amy Ditch, Kanal im Fremont County, Colorado
 Amy Kelly Ditch, Kanal im Starke County, Indiana
 Amy North Ditch, Kanal im Fremont County, Colorado
 Amy South Ditch, Kanal im Fremont County, Colorado
 Amy C Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado
 Amy K, Mine im Hidalgo County, New Mexico
 Amy Mine, Mine im Clear Creek County, Colorado
 Amy Paul Mine, Mine im Boulder County, Colorado
 Amy Records, ehemalige Schallplattenfirma in den USA
 Amy-Matchless Mine, Mine im Shoshone County, Idaho

amy steht für:
 Ami (australische Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektkontinuums Marranj, einer australischen Sprache am Daly River im Norden des australischen Northern Territory

AMY steht für:
 Air Mandalay (ICAO-Code), eine myanmarische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Amey
 Ami
 Amy Creek
 Amy Lake

Abkürzung